Helena Oszast – polska koszykarka
 Oszast – rezerwat przyrody